Reithaus ist der Name von:

 Reithaus (Berlin)
 Reithaus (Leipzig)
 Reithaus (Weimar)

Siehe auch:
 Reiterhaus
 Reithalle
 Reithäuseln